

Géographie
 Courmayeur est une commune italienne de la Vallée d'Aoste.

Industrie 
 Courmayeur est une marque d'eau minérale appartenant au groupe agroalimentaire Castel.

Cinéma 
 Le Festival du film noir de Courmayeur est un festival de cinéma se déroulant à Courmayeur